Шар — вид спортивного инвентаря, используемый во многих видах спорта. Как и следует из названия, имеет шарообразную форму. В отличие от мячей, шары не обладают эластичностью и выполнены, как правило, из твёрдого материала.

Примеры 

 Шары для боулинга. Диаметр: 22 сантиметра, вес — 7 килограммов
 Шары для бильярда. Диаметр — 6,1 см, вес — 210 грамм (пул) и 6,8 см, вес 265 грамм (русский бильярд). Раньше такие шары изготавливались из слоновой кости. Сейчас для этого применяют полимерный материал Арамид, который отличается высочайшей прочностью и однородностью, что является намного предпочтительней природному.

Спортивный инвентарь